Го́мельська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах Східної Європи, на честь білоруського міста Гомель.

Гомельська вулиця — вулиця в Бобруйську.
 Гомельська вулиця — вулиця в Борисові.
 Гомельська вулиця — вулиця в Добруші.
 Гомельська вулиця — вулиця в Гомелі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Жлобині.
 Гомельська вулиця — вулиця в Лунинці.
 Гомельська вулиця — вулиця в Несвіжі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Орші.
 Гомельська вулиця — вулиця в Петрикові.
 Гомельська вулиця — вулиця в Пінську.
 Гомельська вулиця — вулиця в Річиці.
 Гомельська вулиця — вулиця в Рогачові.
 Гомельська вулиця — вулиця в Смолевичах.

Гомельська вулиця — вулиця в Бахмачі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Києві.
 Гомельська вулиця — вулиця в Костянтинівці.
 Гомельська вулиця — вулиця в Краматорську.
 Гомельська вулиця — вулиця в Кривому Розі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Нікополі.
 Гомельська вулиця — вулиця в Торецьку.
 Гомельська вулиця — вулиця в Харкові.
 Гомельська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Окуповані території:
 Гомельська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Гомельська вулиця — вулиця в Горлівці.
 Гомельська вулиця — вулиця в Перевальську.

Колишні назви:
 Гомельська вулиця — колишня назва вулиці Вишивана у місті Ізюм.
 Гомельська вулиця — колишня назва вулиці Василя Вишиваного у місті Ніжин.
 Гомельська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чернігова у місті Сновськ.
 Гомельська вулиця — колишня назва вулиці Січових стрільців у місті Чернігів.

Гомельська вулиця — вулиця в Брянську.
Гомельська вулиця — вулиця в Волгограді.
Гомельська вулиця — вулиця в Воронежі.
Гомельська вулиця — вулиця в Казані.
Гомельська вулиця — вулиця в Курську.
Гомельська вулиця — вулиця в Пензі.
Гомельська вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.
Гомельська вулиця — вулиця в Саратові.
Гомельська вулиця — вулиця в Стародубі.
Гомельська вулиця — вулиця в Унечі.
Гомельська вулиця — вулиця в Шахтах.

Вулиці